— японская фамилия. Известные носители:

 Амано, Акира (род. 1973) — японская мангака.
 Амано, Ёситака (род. 1952) — японский художник
 Амано, Кодзуэ (род. 1974) — японская мангака.
 Амано, Масамити (род. 1957) — японский композитор и аранжировщик
 Амано, Син (род. 1973) — японский фигурист.
 Амано, Сиро (род. 1976) — японский мангака.
 Амано, Такаси (род. 1954—2015) — японский фотограф и аквариумный дизайнер.
 Амано, Хироо (род. 1954) — японский скульптор.
 Амано, Хироси (род. 1960) — японский учёный, инженер-электроник, физик.
 Амано, Юкия (1947—2019) — японский дипломат и международный государственный служащий Организации Объединённых Наций.
 Амано, Юри (род. 1966) — японская сэйю.